Макуилкила има више значења:

 Макуилкила (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макуилкила (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макуилкила (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макуилкила (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Макуилкила (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику